Le Lys brisé est le titre de plusieurs films :
 Le Lys brisé, film muet français réalisé par Léonce Perret, sorti en 1911 ;
 Le Lys brisé, titre français du film muet américain Broken Blossoms réalisé par David Wark Griffith, sorti en 1919 ;
 Le Lys brisé, titre français du film britannique Broken Blossoms réalisé par John Brahm, sorti en 1936.